Re-Machined: A Tribute to Deep Purple's Machine Head — музичний триб'ют-альбом хард-рок гуртові Deep Purple, випущений 25 вересня 2012 року, в честь 40-річчя появи на світ оригінального альбому Deep Purple — Machine Head. Реліз містить кавер-версії пісень, виконаних низкою сучасних популярних рок-гуртів.

Список пісень

Примітки 

Триб'ют-альбоми
Альбоми Deep Purple
Вересень 2012